Platte Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Platte Township (Taylor County, Iowa)
 Platte Township (Union County, Iowa)
 Platte Township (Michigan)
 Platte Township (Minnesota)
 Platte Township (Andrew County, Missouri)
 Platte Township (Buchanan County, Missouri)
 Platte Township (Clay County, Missouri)
 Platte Township (Clinton County, Missouri)
 Platte Township (Buffalo County, Nebraska)
 Platte Township (Butler County, Nebraska)
 Platte Township (Dodge County, Nebraska)
 Platte Township (South Dakota)